The System peut faire référence à :

Cinéma 

 The System, le titre original du film britannique Dans les mailles du filet, de Michael Winner, sorti en 1964 ;
 The System, film de Lewis Seiler.

Série télévisée 

 The System, série télévisée de 2003.

Groupe 

 The System, groupe de funk américain.
 System Band, un groupe haaïtien

Homonymie